Edwin Evans est un patronyme notamment porté par :

 Edwin Evans (1849–1921), un joueur australien de cricket ;
 Edwin Evans (1860–1946), un artiste américain ;
 Edwin Evans (1844–1923), un musicographe et organiste britannique ; 
 Edwin Evans (1874–1945), un critique musical du Musical Times, Pall Mall Gazette et Daily Mail (fils du précédent).